Naselje u Srbiji:
 Velje Polje (Tutin, Srbija), naselje u sastavu općine Tutin

Naselje u BiH:
 Velje Polje (Višegrad, BiH), naselje u sastavu općine Višegrad